Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Marija Sarapova volt, aki ezúttal is bejutott a döntőbe, ott azonban 6–4, 6–4-es vereséget szenvedett az első kiemelt Serena Williamstől.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Li Na
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Tatjana Maria
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Paula Ormaechea
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Coco Vandeweghe
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Jaroszlava Svedova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Klára Zakopalová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Kaia Kanepi
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Stefanie Vögele
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Heather Watson
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Ashleigh Barty
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Lucie Hradecká
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Nyina Bratcsikova
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Marija Kirilenko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Li Na
| RD2-score01-1='''7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1